Hohenofen steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Sieversdorf-Hohenofen in Brandenburg, siehe Hohenofen (Sieversdorf-Hohenofen)
 einen Ortsteil der Stadt Rosenheim in Bayern
 einen Ortsteil der Stadt Sonneberg in Thüringen, siehe Hohenofen (Sonneberg)
 die Gemeinde Vysoká Pec u Jirkova in Tschechien